Galleon (Franse band), Franse danceband.
 Galleon (Ierse band), Ierse folkband.
 Galleon (Zweedse band), Zweedse progressieverockband.
 Galleon (computerspel), een computerspel uit 2004.